Pbf steht für:
 Personenbahnhof, siehe Bahnhof #Personenverkehr
 Peacebuilding Funds, siehe Kommission für Friedenskonsolidierung

pbf steht für:
 ProtocolBufBinary (*.pbf) ist ein kompaktes Datenformat der Rohdaten von OpenStreetMap

PBF steht für: 
 PBF Energy, amerikanischer Raffineriebetreiber
 Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa (Pädagogische Klavier-Bibliothek)
 Orthodoxe Theologische Fakultät der Universität Belgrad (serbisch-kyrillisch Православни богословски факултет Универзитета у Београду)
 Programa Bolsa Família, ein brasilianisches Sozialhilfeprogramm
 

Abkürzung